Three Sisters Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tres Hermanas (udde),

USA 

 Three Sisters Point (udde i USA), New Mexico, Sierra County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar